strzelczyk indyjski – ryba
 Strzelczyk – szczyt w Karkonoszach

 Ludzie o nazwisku Strzelczyk
 Grzegorz Strzelczyk (ur. 1971) – polski duchowny
 Jan Strzelczyk (1942–2007) – polski trener siatkarski
 Jerzy Strzelczyk (ur. 1941) – polski historyk-mediewista
 Joanna Strzelczyk (ur. 1961) – polska ekonomistka
 Józef Strzelczyk (1901-1942) – polski komunista
 Władysław Strzelczyk (1921 – 1995) – rosyjski aktor polskiego pochodzenia